Анато́лий Шапи́ро:
 Шапиро, Анатолий Владимирович — инженер-строитель, лауреат Государственной премии СССР.
 Шапиро, Анатолий Павлович (1913—2005) — советский военный деятель, майор, командир батальона, освободившего узников Освенцима, Герой Украины.